Front Turcman Iraquià, partit polític turcman de l'Iraq
 Federazione di i Travagliadori Indipendenti, sindicat de Còrsega